Egon Hartmann (Liberec, 24 de agosto de 1919 – 6 de diciembre de 2009) fue un arquitecto y urbanista alemán que ganó premios por sus conceptos de planificación urbana para Berlín Oriental y Occidental.

Educación y juventud 

Egon Hartmann nació en Reichenberg (Liberec), Checoslovaquia. Después de graduarse en el instituto técnico Staatsgewerbeschule en 1938, se mudó a Berlín para trabajar para el arquitecto Henry König. Aun así, fue llamado a filas en enero de 1939 y estuvo entre las tropas que invadieron Praga durante la invasión de Checoslovaquia en marzo de 1939. Sufrió lesiones y estando de baja médica empezó a estudiar en la Universidad Bauhaus de Weimar en invierno de 1942-43. A finales de 1944 fue gravemente herido en la Bolsa de Curlandia y perdió la mandíbula, lo que hizo que tuviera que ser operado 48 veces y le causó problemas para el resto de su vida. Continuó sus estudios en Weimar en 1946 y se graduó en 1948. En 1962, obtuvo un doctorado en la Universidad Técnica de Darmstadt con una tesis sobre el desarrollo de la ciudad de Maguncia supervisada por Max Guther y Karl Gruber.

Ámbito arquitectónico y urbanista 

De 1950 a 1954, Hartmann trabajó para la oficina de planificación urbanística de Turingia, y en 1951 se convirtió en su jefe de arquitectos. En esos años diseñó un edificio de oficinas de gran altura para el gobierno en Erfurt, ahora utilizado por el Parlamento Regional Turingio. Este fue el primer edificio de gran altura de Alemania Oriental fuera de Berlín Este.

En 1951, ganó el concurso para diseñar la Stalinallee de Berlín. No obstante, Richard Paulick fue nombrado planificador jefe y, finalmente, solo el bloque B estuvo basado en los diseños de Hartmann. En 1954, no regresó de unas vacaciones en Austria, sino que fue a Alemania Oriental y ocupó un puesto de planificador urbanístico en Maguncia, donde trabajó, entre otras cosas, en un concepto para la reconstrucción de la ciudad tras la guerra. En 1958, ganó el segundo premio en una competición de Alemania Oriental para planificar la reconstrucción de Berlín, quedando en el mismo puesto que Hans Scharoun y ganado a Le Corbusier, que no se clasificó. Fue marginado y sus iniciativas de planificación urbanas no contaron con apoyos en Maguncia, por lo que Hartmann se mudó a Múnich en 1959, donde se convirtió en el director de construcciones de la ciudad en 1964 y trabajó hasta su jubilación en 1976. Fue uno de los planificadores principales del distrito satélite de Neuperlach de Múnich.

Últimos años y fallecimiento 

Después de su jubilación a los 57 años, Hartmann se centró en las artes, más concretamente, en el dibujo y la escultura. También diseñó fuentes, como la Reichenberger Brunnen de Augsburgo, ciudad hermanada con su Liberec (Reichenberg), su ciudad natal, y una fuente de cristal del balneario Bad Reichenhall. Hartmann murió en Múnich el 6 de diciembre de 2009.

Referencias 

Alemanes de los Sudetes
Personas de Liberec
Arquitectos de Alemania del siglo XX
Soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial
Emigrantes checos hacia Alemania